Filologia: Manlleu Element lingüístic, sobretot lèxic, que passa d'una llengua a una altra i s'hi integra. Exemples de tipus de manlleu, esmentant l'origen: Anglicisme, Gal·licisme, Castellanisme.

 Toponímia: Manlleu Vila de la comarca d'Osona.